Biglia ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Biglia (auch: Billia, Bia; † 1435) Augustiner-Provinzial in Siena
 Lucas Biglia (* 1986), argentinischer Fußballspieler
 Melchiorre Biglia, Conte von Saronno, Gerola und Campalestro, Notar und Nuntius am Kaiserhof  (1510–1571)

Siehe auch: 
 Billia
 Bia